Laestrygones steht für:

 Laestrygones (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Toxopidae
 Laistrygonen, ein Volk von Riesen und Kannibalen aus der griechischen Mythologie